

Техніка 
 Контейнер — знімне пристосування (велика скриня або кузов) для перевезення вантажів без упакування
 Контейнер для сміття

Інформатика 
 Контейнер — тип даних
 Контейнер STL — контейнер стандартної бібліотеки шаблонів
 Мультимедійний контейнер — формат файлів, що може містити дані різних типів
 Одиниця віртуалізації (контейнер) у системі LXC ()

Див. також 
 Контейнерний будинок
 Контейнерні перевезення
 Контейнерний пункт
 Контейнеровоз
 Бункер (ємність)